

Niemcy 
 Zerbst/Anhalt – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Anhalt-Bitterfeld

Osoby 
 Christoph Zerbst – austriacki wioślarz
 Fritz Zerbst – austriacki teolog
 Paul Zerbst – niemiecki aktor
 Siegmund Wiprecht von Zerbst – niemiecki polityk

Zobacz też 
 Anhalt-Zerbst